RBSL steht für:

 Rebuild Sri Lanka, Initiative zum Wiederaufbau des vom Tsunami zerstörten Sri Lanka
 Regent's Business School London, Londoner Business School

Abkürzung